Integration eller integrering kan syfta på:

 Integration – en typ av matematisk operation i en funktion, se integral
 Integration genom substitution –  inom matematisk analys en metod för att finna primitiva funktioner
 Social integration – inom politik och samhällsvetenskap: en process för att förena skilda grupper till en större helhet samt resultatet av detta
 Integrationspolitik – i svensk politisk debatt: dels politik för att underlätta nyanlända invandrares etablering i landet, dels en anpassning av det svenska samhället efter de förändringar som invandringen inneburit
 Integrationsverket – en numera avvecklad svensk statlig myndighet
 Ekonomisk integration –  samordning i varierande grad mellan olika staters ekonomiska politik för att underlätta internationell handel
 Europeisk integration – den politiska, ekologiska, militära, sociala, kulturella och juridiska integrationen av Europas stater
 Systemintegration – ett begrepp inom informationsteknologi
Applikationsintegration – automatiserad informationsöverföring mellan självständiga problem
 Integration – överföring av strukturerad information enligt ett överenskommet format och applikationsintegration, se Electronic Data Interchange
 Integrationsterapi – en ny form av psykoterapi som utvecklades runt år 2000